Termin CPN ima više značenja.
 Lizinska karboksipeptidaza, enzim
 Chlamydophila pneumoniae, bakterija